Benton Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Benton Heights (Michigan), im Berrien County
 Benton Heights (North Carolina), im Union County